Rozogi, gmina en Pologne
 Rozogi, village en Pologne